Наришкін — російське прізвище, від ярига (єрига, ярижко, ярижний чоловік).

 Наришкін Михайло Михайлович (4 лютого 1798 — 2 січня 1863) — декабрист, полковник Тарутинського піхотного полку.
 Наришкін Сергій Євгенович (27 жовтня 1954) — російський державний діяч.
 Наришкіна Наталія Кирилівна (1.9.1651 — 4.2.1694) — московська цариця.
 Наришкіна Єлизавета Петрівна (1 квітня 1802 — 11 грудня 1867) — дружина декабриста Наришкіна Михайла Михайловича.
 Наришкіна Катерина Іванівна (11 травня 1729 —22 липня 1771) — дружина останнього гетьмана Лівобережньої України Кирила Розумовського.
 Наришкіна Марія Антонівна (1779—1854) — фрейліна, дружина обер-егермейстера Дмитра Наришкіна, фаворитка імператора Олександра I.

Російські прізвища